Список малых базилик Бельгии представляет собой список католических храмов Королевства Бельгия, удостоенных титула Малой базилики. Этот почётный титул присваивается Святым Престолом в ознаменование древности храма, его исторической важности и/или большой значимости как паломнического центра.

По состоянию на начало 2015 года двадцать восемь храмов королевства обладали титулом малой базилики.

Источники 

 Basilicas. Belgium (29)

Б
Б